Villaquilambre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaquilambre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villaquilambre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar